Bujalance se puede referir a:

 Bujalance, una localidad de la provincia de Córdoba.

 Bujalance (apellido), un apellido típico de los habitantes de Bujalance, y de localidades adyacentes, poco extendido, pero con grandes raíces, tanto en la zona como en localidades catalanas como San Juan Despí, Cornellá de Llobregat o Viladecans.